Ehsan Hajsafi (Kashan, 25 februari 1990) is een Iraans voetballer die sinds 2015 onder contract staat bij FSV Frankfurt in de 2. Bundesliga. In 2008 maakte hij zijn debuut in het Iraans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Hajsafi begon op 10-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière bij de jeugdopleiding van Zob Ahan FC, een professionele club uit Isfahan. In 2006 tekende hij een contract bij Sepahan FC, waarvoor hij op het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2007 twee wedstrijden speelde. Ook kreeg hij speelminuten in de AFC Champions League in 2007, waar de finale verloren werd van Urawa Red Diamonds uit Japan. 2007/2008 werd het eerste succesvolle seizoen voor Hajsafi, waarin hij 32 van de 34 competitieduels speelde en zes doelpunten maakte, gepositioneerd op het centrale middenveld en aan de linkerkant. In de laatste wedstrijd van het seizoen maakte Hajsafi een doelpunt tegen Persepolis FC, dat Sepahan de titel zou hebben opgeleverd als in de verlenging Persepolis niet nog zou hebben gescoord. De daaropvolgende seizoenen bleef Hajsafi op hetzelfde niveau presteren en werd hij tweemaal landskampioen met Sepahan, in 2010 en in 2011. In juni 2011 tekende hij een contract voor anderhalf jaar bij Tractor Sazi FC. Het seizoen 2011/2012 sloot hij met zijn nieuwe club af op de tweede plaats, de hoogste eindklassering voor Tractor Sazi in zijn geschiedenis. In januari 2013 keerde hij terug bij Sepahan, won de beker en speelde op internationaal niveau met zijn club. In de zomer van 2013 verlengde hij zijn contract met twee jaar. Na afloop van die periode, in augustus 2015, tekende Hajsafi een contract bij FSV Frankfurt, actief in de 2. Bundesliga. Op 13 september 2015 maakte hij zijn competitiedebuut voor de club in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Braunschweig (0–3 verlies).

Interlandcarrière 
Ehsan Hajsafi nam met het Iraans voetbalelftal onder 17 deel aan het AFC Jeugdkampioenschap voetbal in 2007, waar het niet verder kwam dan de groepsfase. Daarna speelde hij voor Iran onder 20 en 23. Begin 2008 werd hij door de toenmalige bondscoach Ali Daei voor het eerst opgeroepen voor het Iraans voetbalelftal. Op 25 mei 2008 maakte hij zijn debuut in een vriendschappelijke interland tegen Zambia. Deze wedstrijd eindigde in een 3–2 overwinning, mede door twee assists van Hajsafi. Op 11 augustus maakte hij zijn eerste interlanddoelpunt in een wedstrijd op het West-Azië Cup. Tegen Qatar maakte hij in de 61ste minuut het vijfde van de zes doelpunten van Iran.

Bijgewerkt op 26 april 2016.

Statistieken 

Bijgewerkt op 26 april 2016.

Zie ook 
Lijst van spelers van het Iraanse voetbalelftal

Iraans voetballer